Влади́мир Ива́нович Гу́сев (р. 13 октября 1948, Фрунзе, Киргизская ССР) — композитор; Заслуженный деятель культуры Киргизской Республики (2000).

Биография 
В 1975 г. окончил Ленинградскую консерваторию (класс профессора С. М. Слонимского).

В 1975—2002 гг. преподавал в Киргизском институте искусств имени Б. Бейшеналиевой (с 1993 г. — в Киргизской Национальной консерватории, Бишкек): доцент, заведующий кафедрой композиции, декан теоретико-композиторского факультета. В числе его учеников композиторы Олег Резцов (Украина), Ильдар Милушев (Россия), Валерий Томаренко (Германия), Кубанычбек Осмонов (Киргизия), Татьяна Клочко (Арабские Эмираты); музыковед Ирина Юрьева (Киргизия). Одновременно заведовал музыкальной частью в Русском театре драмы (Бишкек, 1991—2002), был ответственным секретарём Союза композиторов Киргизии (1998—2002).

В 2002—2003 гг. — профессор кафедры теории и истории музыка Тольяттинского института искусств. Заведующий музыкальной частью Театра кукол имени С. В. Образцова (2006—2009), Московского драматического театра на Перовской (2003—2006, с 2009 г.).

Член Союза композиторов СССР / России (с 1980).

Семья 
Отец — Иван Иванович Гусев, мать — Полина Семёновна Гусева.

Жена — Антонина Ивановна Гусева (1951-2019);
 дети — Владимир, Иван.

Творчество 
Пишет академическую музыку, а также в жанрах эстрадной, джазовой, рок, фолк-музыки. Автор более 50 крупных музыкальных сочинений, музыки к драматическим спектаклям, театрализованным представлениям. Обладает широким диапазоном средств музыкальной выразительности, большим арсеналом композиционных приёмов, органично сочетает интонационные элементы напевы киргизской и русской народной музыки, мотивы современной музыки бытовой сферы.

Им созданы произведения детского учебно-педагогического репертуара (например, транскрипции киргизских мелодий и мелодий разных стран мира для детского фольклорного коллектива «Керемет» детской музыкальной школы им. П. Шубина в Бишкеке).

Многие произведения композитора записаны фондом Гостелерадио, исполнялись на пленумах и съездах Союза композиторов Киргизии, в филармонических концертах, на фестивалях («Астраханские вечера», 1991).

Избранные сочинения 
вокальные
 «Робин-Бобин» (вокальный цикл на стихи английских поэтов, 1970)
 «На отмели без края» (вокальный цикл на стихи французских поэтов, 1971)
 Вокальный цикл на стихи поэтов Антильских островов для женского голоса, флейты и литавры (1977)
 «Ой-ду-ду» (вокальный цикл для детей, стихи Н.Колпаковой; 1971)
 «Ода Ленину» (кантата на стихи В. Блиновой; 1981)
 «Мир земле» (рок-оратория на стихи советских поэтов, 1984)
 Концерт для детского хора, малого симфонического оркестра и ансамбля темир-комузистов (1987)
оперы
 «Судьба отца» (либретто А. Жакыпбекова, А. Жещинского, Б. Жакиева по одноимённой пьесе Б.Жакиева; 1983)
 «Диалог» (рок-опера; либретто А. Жещинского по «Венку сонетов» С. Сусловой; 1984)
 «Прощание с Матёрой» (либретто А. Жещинского и С. Сусловой по одноимённой повести В. Распутина; 1986)
балеты
 «Робот Катерино» (балет для детей по одноимённому рассказу Дж. Родари; 1973)
 «Лже-Нерон» (либретто А. Жещинского по одноимённому роману Л. Фейхтвангера; 1984)
иные театрально-сценические
 «Несусветная комедия» (мюзикл по пьесе Б. Барта и Л. Гэлбарта; 1994)
 «Завещание предков» (музыкально-театрализованное представление; либретто М. Баджиева, 2001)
 «Курманбек» (музыкально театрализованное представление, посвящённое 500-летию одноимённого эпоса; либретто М.Шаршенбаева, 2001)
симфонические
 Симфония в трёх частях (1974)
 Симфоническая увертюра «Жаш ботой» (1980)
 Сюита из музыки к драме Б. Жакиева «Стон тетивы» (1987)
 «Киргизская рапсодия» для оркестра народных инструментов (1985)
 «Отражения» (Зеркала) — симфония для оркестра, хора, джаз-трио и sound track (2002)
концертные
 Концерт для готово-выборного баяна с симфоническим оркестром (1975)
 Концерт для альта с оркестром (1983)
 «Кюу» для флейты и камерного оркестра (1992)
инструментальные
 «SATAN» — музыка для скрипки solo в 7-ми частях (1991)
 Вариации для фортепиано (1970)
 Сюита для фортепиано (1975)
 «PRESTO» для фортепиано (1997)
 Сюита для баяна (1972)
камерные
 Струнный квартет № 1 (1967)
 Струнный квартет № 2 (1968)
 Струнный квартет № 3 (1987)
 Сюита для струнного квартета (1975)
 Музыка для 4-х виолончелей, рояля и солирующего сопрано № 2 (1981)
 Симфония для джаз-трио в 4-х частях (1983)
 Музыка для 4-х виолончелей и рояля № 1 (1969)
 Соната для скрипки и фортепиано (1974)
 Соната для контрабаса и фортепиано (1988)
 Партита для валторны и органа (1970)
 «Диптих» — для двух флейт и рояля (2001)
 Сюита для гобоя и фортепиано (1980)
 Трио для детей (1986)
 «Акварели» — сюита для квартета деревянных духовых инструментов (2000)
музыка к спектаклям
 Киргизского национального академического драматического театра имени Т. Абдумомунова
 Государственного академического русского театра драмы им. Ч. Айтматова
 «Три сестры» А. П. Чехова (постановка В. Пази)
 «Калигула» А. Камю (постановка М. Филимонова)
 «Все в саду» (режиссёр Г. Кириллов)
 «Антоний и Клеопатра» У. Шекспира (режиссёр М. Байджиев)
 «Упырь» (по одноимённой повести А. Толстого; постановка В. Пази)
 «Игрок» (по одноимённому роману Ф. Достоевского; режиссёр В. Пази)
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина (режиссёр В. Пази; 2005).
 Московского драматического театра на Перовской
 «Оркестр» Ж. Ануя (режиссёр К. М. Панченко; 2004)
 «Улыбки летней ночи» (по мотивам одноимённого фильма И. Бергмана; режиссёр К. М. Панченко; 2004)
 «Село Степанчиково и его обитатели» (по одноимённой повести Ф. Достоевского; режиссёр К. М. Панченко; 2004)
 «Не покидай меня» А. Дударева (режиссёр К. М. Панченко; 2005)
 «Недоросль» Д. Фонвизина (режиссёр К. М. Панченко; 2005)
 «Кошкин дом» С. Маршака (режиссёр К. М. Панченко; 2006)
 «Ночь Гельвера» Ингмара Вилквиста (режиссёр К. М. Панченко; 2006)
 «Шельменко-денщик» Г. Квитка-Основьяненко (режиссёр К. М. Панченко; 2006)
 «Чудо Святого Антония» Мориса Метерлинка (режиссёр К. М. Панченко; 2006)
 «Маскарад» М. Лермонтова (режиссёр К. М. Панченко; 2009)
 «Виновата ли я?» Е. Шишкина (режиссёр К. М. Панченко; 2009)
 «Зайка-зазнайка» Сергея Михалкова (режиссёр Вячеслав Букин; 2010)
 «Фрёкен Юлия» А. Стриндберга (режиссёр К. М. Панченко; 2010)
 «Клопы» (театральная фантазия на темы В. Маяковского и нашей новейшей истории; режиссёр К. М. Панченко; 2010)
 «Его донжуанский список» В. Красногорова (режиссёр К. М. Панченко; 2011)
 «Горе от ума» А. Грибоедова (режиссёр К. М. Панченко; 2011)
 «Шестое чувство» (по мотивам произведений Н.Гумилёва, режиссёр К. М. Панченко; 2011)
 «В ожидании Его» М. Хейфеца (режиссёр К. М. Панченко; 2011)
 «Пропавшие без вести» К.Щербакова (режиссёр Елена Оленина; 2011)
 «Волшебная сила добра» (по мотивам русских народных сказок, режиссёр К. М. Панченко; 2011)
 «Царевна-лягушка» Г.Соколовой (режиссёр К. М. Панченко; 2012)
 «Ревизор» Н. Гоголя (режиссёр К. М. Панченко; 2012)
 «Отражения» Б. Дубака (режиссёр Виктор Никитин; 2013)
 «Тарелкин» (по пьесе «Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылина, режиссёр К. М. Панченко; 2013)
 «Макбет» В.Шекспира (режиссёр К. М. Панченко; 2013)
 Театра кукол имени С. В. Образцова
 «Жизнь собачья» (пьеса В. Беляковича по повести «До свидания, овраг!» К. Сергиенко, режиссёр А. Денников; 2007)
 «Куклы на подиуме» (режиссёр Е. Образцова; 2008)

Награды и признание 
 Заслуженный деятель культуры Киргизской Республики (2000)
 Почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации (2011).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза композиторов России
Оперные композиторы
Балетные композиторы
Преподаватели Кыргызской консерватории
Преподаватели Кыргызского института искусств им. Б. Бейшеналиевой
Заслуженные деятели культуры Киргизии
Преподаватели вузов Тольятти
Персоналии:Театр кукол им. С. В. Образцова
Персоналии:Московский драматический театр на Перовской
Иммигрировавшие из Киргизии в Россию